Thecosomata, zeevlinders, clade van de Gastropoda (slakken of buikpotigen)
 Zeevlinder (vis), Blennius ocellaris, een straalvinnige vis